Архиепархия Ниамея () — архиепархия Римско-католической церкви c центром в городе Ниамей, Нигер. Территория архиепархии включает регионы Досо и Тиллабери в юго-западной части Нигера. В митрополию Ниамея входит епархия Маради. Кафедральным собором архиепархии Ниамея является церковь Божией Матери Неустанной Помощи.

История 
Первые миссионеры, принадлежащие Обществу африканских миссий, прибыли в Нигер в 1931 году.

28 апреля 1942 года Папа Римский Пий XII издал буллу Ad faciliorem, которой учредил апостольскую префектуру Ниамея, выделив её из апостольских викариатов Дагомеи (сегодня — архиепархия Котону), Фумбана (сегодня — епархия Нконгсамбы), Хартума (сегодня — архиепархия Хартума) и Уагадугу (сегодня — архиепархия Уагадугу), а также апостольских префектур Сахарской Гардаи (сегодня — епархия Лагуата), Джоса (сегодня — архиепархия Джоса) и Кадуны (сегодня — архиепархия Кадуны).

13 мая 1948 года и 12 февраля 1959 года апостольская префектура Ниамея уступила часть своей территории для учреждения соответственно апостольских префектур Параку (сегодня — архиепархия Параку) и Фада-Нгурмы (сегодня — епархия Фада-Нгурма).

21 марта 1961 года апостольская префектура Ниамея была возведена в ранг епархии буллой Qui divino consilio Папы Римского Иоанна XXIII. Первоначально епархия Ниамея находилась в непосредственном подчинении от Святого Престола.

13 марта 2001 года епархия Ниамея передала часть своей территории в пользу новообразованной епархии Маради.

25 июня 2007 года епархия Ниамея была возведена в ранг архиепархии-митрополии буллой Cum Ecclesia Catholica Папы Римского Бенедикта XVI.

Ординарии архиепархии 
 священник Франсуа Фару, S.M.A. (1942—1948) — назначен апостольским префектом Параку;
 священник Констан Кийяр, C.SS.R. (15.07.1948 — 1961);
 епископ Мари-Жан-Батист-Ипполит Берлье, C.SS.R. (21.03.1961 — 25.06.1984);
 епископ Ги Арман Романо, C.SS.R. (3.03.1997 — 25.01.2003);
 архиепископ Мишель Кристиан Картатеги, S.M.A. (25.01.2003 — 11.10.2014);
 архиепископ Джалвана Лоран Ломпо (с 11 октября 2014 года).

Статистика 

|-
| 1950 || 3.917	|| 2.200.000 ||	0,2 ||  ||  ||  ||  ||  || 15 || 9 || 5
|-
| 1970 || 12.500 || 3.985.000 || 0,3 || 26 || 6 || 20 || 480 ||  || 32 || 66 || 7
|-
| 1980 || 12.600 || 5.150.000 || 0,2 || 27 || 4 || 23 || 466 ||  || 37 || 68 || 11
|-
| 1990 || 16.300 || 7.106.000 || 0,2 || 35 || 7 || 28 || 465 ||  || 37 || 78 || 21
|-
| 1999 || 17.500 || 10.000.000 || 0,2 || 41 || 4 || 37 || 426 ||  || 45 || 91 || 21
|-
| 2000 || 20.000 || 10.000.000 || 0,2 || 33 || 10 || 23 || 606 ||  || 30 || 78 || 18
|-
| 2001 || 18.500 || 5.000.000 || 0,4 || 30 || 5 || 25 || 616 ||  || 35 || 52 || 14
|-
| 2002 || 10.700 || 4.950.000 || 0,2 || 26 || 13 || 13 || 411 ||  || 20 || 43 || 10
|-
| 2003 || 15.000 || 5.840.000 || 0,3 || 23 || 6 || 17 || 652 ||  || 25 || 48 || 10
|-
| 2004 || 15.000 || 5.880.000 || 0,3 || 29 || 10 || 19 || 517 ||  || 21 || 45 || 10
|-
| 2007 || 18.000 || 6.596.000 || 0,3 || 22 || 10 || 12 || 818 ||  || 16 || 62 || 12
|-
| 2013 || 20.600 || 7.637.000 || 0,3 || 39 || 21 || 18 || 528 ||  || 21 || 60 || 14
|-
| 2016 || 19.700 || 8.039.000 || 0,2 || 33 || 18 || 15 || 596 ||  || 20 || 64 || 18
|-
| 2019 || 21.100 || 9.008.670 || 0,2 || 36 || 22 || 14 || 586 ||  || 19 || 65 || 18
|}

Примечания

Источник 
 Annuario Pontificio, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2003, ISBN 88-209-7422-3
 Булла Ad faciliorem , AAS 38 (1946), стр. 11
 Булла Qui divino consilio , AAS 54 (1962), стр. 138
 Булла Cum Ecclesia Catholica , AAS 99 (2007), стр. 785

Ссылки 
 Информация на сайте catholic-hierarchy.org 
 Информация на сайте gcatholic.org 
 Объявление о создании церковной провинции Ниамея

Католические епархии Нигера
Ниамей